Glasse peut faire référence à :

Patronymes 

  (1761-1809), membre de Royal Society
 Hannah Glasse (1708-1770), auteure britannique de livre de cuisine
 , journaliste américaine
 Samuel Glasse (1735-1812), clerc et écrivain, membre de Royal Society

Toponymes 
 , île en Australie
 , montagne en Australie

Autres 
 The Miroir or Glasse of the Synneful Soul, livre manuscrit